Chambly může být:

 Chambly (Oise) – francouzská obec v departementu Oise
 Chambly (Québec) – kanadské město v provincii Québec